El municipio de Antis (en inglés: Antis Township) es un municipio ubicado en el condado de Blair en el estado estadounidense de Pensilvania. En el año 2000 tenía una población de 6.328 habitantes y una densidad poblacional de 40.2 personas por km².

Geografía 
El municipio de Antis se encuentra ubicado en las coordenadas .

Demografía 
Según la Oficina del Censo en 2000 los ingresos medios por hogar en la localidad eran de $39,682 y los ingresos medios por familia eran $46,301. Los hombres tenían unos ingresos medios de $34,770 frente a los $21,948 para las mujeres. La renta per cápita para la localidad era de $17,950. Alrededor del 6,8% de la población estaban por debajo del umbral de pobreza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Pensilvania
Localidades del condado de Blair